Abacs János (18. század) református lelkész
 Abacs János (1745–1815) erdélyi református püspök